Таллар:

 Таллар — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Таллар — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.
 Таллар, Камиль д'Отен де ла Бом (1652—1728) — французский военный и политический деятель, маршал Франции.